helisa – linia śrubowa w matematyce
 podwójna helisa – w biologii łańcuch kwasu deoksyrybonukleinowego złożony z dwóch komplementarnych łańcuchów zwiniętych w linię śrubową.
 helisa alfa, helisa pi, helisa 310 – w biologii rodzaje struktury drugorzędowej białka.
 Podwójna helisa – książka Jamesa Watsona o odkryciu struktury DNA

 Zobacz też
 spirala